Бата — село в Бургаській області Болгарії.
 Бата — місто Екваторіальної Гвінеї.
 Бата — село у повіті Арад в Румунії.
 Бата — комуна у повіті Арад в Румунії
 Бата — прізвисько іспанського футболіста Агустіна Сауто Арани.
 Бата - історична назва Новоросійська.
Також:
 4318 Бата — астероїд головного поясу.